2 miejscowości w Polsce: 
 Dobrosławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród 
 Dobrosławice – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki